«Area Codes» — сингл Лудакриса из альбома Word of Mouf вместе с Nate Dogg.

Информация 
Песня дебютировала в Billboard Hot 100 на #84 сточке, 14 Июля 2001 года.

Примечание 

 Ludacris’ Rap Map of US Area Codes

Синглы 2001 года
Синглы Лудакриса
Песни Nate Dogg